Ninnescah Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ninnescah Township (Cowley County, Kansas)
 Ninnescah Township (Kingman County, Kansas)
 Ninnescah Township (Reno County, Kansas)
 Ninnescah Township (Sedgwick County, Kansas)